het proces van gaswisseling (vaak in de vorm van zuurstof en kooldioxide) tussen een organisme en zijn directe omgeving:

 Ademhaling (dier) of respiratie: het aan- en afvoeren van lucht in een dierlijk lichaam om de gaswisseling in het lichaam te vergemakkelijken, meestal door de aanvoer van zuurstof en de afvoer van koolstofdioxide
 Ademhaling (plant): het proces van gaswisseling (vaak in de vorm van zuurstof en kooldioxide) tussen een plant en zijn directe omgeving
 Ademhalingscentrum: verscheidene groepen van zenuwcellen die gelokaliseerd zijn in de medulla oblongata en de pons van de hersenen
 Ademhalingsstelsel (mens): het orgaansysteem bij de mens dat dient voor de gaswisseling: het uitwisselen van zuurstof en koolstofdioxide
 Borstademhaling of flankademhaling
 Middenrifademhaling of abdominale ademhaling
 Volledige ademhaling, combinatie van de twee hierboven
 Circulaire ademhaling
 Cheyne-stokesademhaling
 Agonale ademhaling
 Celademhaling of dissimilatie: het geheel aan processen waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, ATP wordt gegenereerd door de verbranding van voedingsstoffen
 Oxidatieve fosforylering of ademhalingsketen: een centraal onderdeel van de stofwisseling waarin energie uit voedingsstoffen via een reeks redoxreacties, en met gebruikmaking van zuurstof, wordt omgezet en opgeslagen in adenosinetrifosfaat (ATP)